IRM — альбом певицы и актрисы Шарлотты Генсбур.
 Inspection Repair Maintenance — инспекция ремонт и техподдержка — частоупотребимое сокращение в нефтегазовой индустрии.